EED ist die Abkürzung für:

 Energy Efficiency Directive, englischer Name der Energieeffizienzrichtlinie der Europäischen Union
 European Endowment for Democracy, siehe Europäischer Demokratiefonds
 Evangelischer Entwicklungsdienst

Abkürzung